Jack Hill – regista, sceneggiatore, montatore, direttore della fotografia e produttore cinematografico statunitense
 Jack Hill – attore cinematografico statunitense
 Jack Hill – calciatore e allenatore di calcio inglese